Novi trg je lahko ime naselij ali trgov:
 Bosna in Hercegovina
 Novi trg, Bihać

 Slovenija
 Novi trg, Celje
 Novi trg, Kamnik (predel Kamnika)
 Novi trg, Ljubljana
 Novi trg, Novo mesto
 Novi trg, Ptuj

Poljska 

 Nowy Targ

Glej tudi 

 Trg (odprt javni prostor)
Stari trg
 Trg (razločitev)
Nova vas